El Portezuelo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 El Portezuelo, Argentina,

Mexiko 

 El Portezuelo, Ameca, 
 El Portezuelo, Hidalgo, Mineral de la Reforma, 
 El Portezuelo, Tomatlán, 
 El Portezuelo, Oaxaca, San Sebastián Tecomaxtlahuaca, 
 El Portezuelo, Ocoyoacac, delstaten Mexiko, 
 El Portezuelo, Sinaloa,